Orthosia () ist/bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:

 Orthosia (Gemahlin des Lykaon), Mutter des Nyktimos
 ein Beiname der Artemis
 ein Beiname der Amazonen Antiope und Hippolyte
 eine der Horen

mehrere antike Orte:

 Orthosia (Karien), Stadt in Karien
 Orthosia (Phönizien) (auch Ullaza), Stadt nördlich von Byblos

in der Biologie:
 Orthosia (Schmetterling), Gattung in der Unterfamilie Hadeninae der Eulenfalter
 Orthosia (Pflanze), Gattung in der Unterfamilie Seidenpflanzengewächse der Hundsgiftgewächse